Kamenik se poate referi la:

Kamenik, Kiustendil, sat din comuna Boboșevo, regiunea Kiustendil, Bulgaria 
Kamenik, Šmarje pri Jelšah, sat din comuna Šmarje pri Jelšah, Slovenia